André Weckmann, écrivain alsacien ;
 Matthias Weckmann, musicien et compositeur allemand ;
 Niklaus Weckmann, sculpteur allemand.